katolicka diecezja chełmska
 prawosławna diecezja chełmska
 unicka diecezja chełmska